Гра́дец-Кра́лове (чеш. Hradec Králové) — многозначный термин.

 Градец-Кралове — город в Чехии у слияния рек Лабы (Эльбы) и Орлице. 
 Градец-Кралове — один из 5 районов Краловеградецкого края Чешской Республики. 
 «Градец-Кралове» — чешский футбольный клуб из одноимённого города.